Elsa Margueritat, née en 1995, est une journaliste et éditorialiste française.

Biographie

Carrière 

En février 2021, Elsa Margueritat devient pigiste au Média, média en ligne classé à l'extrême-gauche. Cependant, certains journalistes dont Taha Bouhafs affirment être mal à l’aise en sa présence et l’accusent d’être d’extrême-droite. Ils réclament son départ.

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Journalisme en France

Liens externes 
 Ses articles sur le site de Marianne

Journaliste française du XXIe siècle
Collaborateur du Figaro
Étudiant de l'université Paris-Sorbonne
Élève du lycée du Parc